Ндонг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ндонг, Анри Жюниор (род. 1992) — габонский футболист, центральный защитник.
 Ндонг, Дидье Ибрагим (род. 1994) — габонский футболист, полузащитник английского футбольного клуба «Сандерленд» и сборной Габона.
 Ндонг, Жан Эйег (род. 1946) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона.
 Ндонг, Эмманюэль (род. 1992) — габонский футболист, полузащитник.